Kailo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kailo (ö), Egentliga Finland, Åbo,

Kongo-Kinshasa 

 Kailo (territorium), Maniema, 

Robotskapade Finlandförgreningar